Nobody’s Perfect:

 Nobody’s Perfect — двойной концертный альбом британской группы Deep Purple, вышедший в 1988 году.
 «Nobody’s Perfect» — песня британской певицы Джесси Джей из её дебютного альбома Who You Are. Авторы песен Джесси Джей и Клауди Келли.